Масив (структура даних)
 Масив гірських порід
 Масив інформаційний
 Масив житловий

 Масив — мікрорайон у Броварах.

Див. також 
 Гідрогеологічний масив
 Гірський масив
 Породний масив